Earhart peut désigner :
 Amelia Earhart (1897 -  1937), aviatrice américaine ;
 Earhart, petit satellite naturel de Saturne nommé d'après Amelia Earhart.